Сагарматха  Джомолунгма
Національний парк Сагарматха